Проспе́кт Перемо́ги — назва проспектів у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Проспект Перемоги— проспект у Черкасах
 Проспект Перемоги — проспект у Горлівці.
Проспект Перемоги — проспект в Кам'янському.
 Проспект Перемоги — проспект в Євпаторії.
 Проспект Перемоги — проспект в Луцьку.
 Проспект Перемоги — проспект в Маріуполі.
 Проспект Перемоги — проспект в Севастополі.
 Проспект Перемоги — проспект в Сімферополі.
 Проспект Перемоги — проспект в Харкові.
 Проспект Перемоги — проспект в Чернігові.
 Проспект Перемоги — проспект в Добропіллі

 Проспект Перемоги — колишня назва (1985—2023) Берестейського проспекту в Києві.
 Проспект Перемоги — колишня назва (1980-ті—1990) вулиці Любінської у Львові.

Проспект Перемоги — проспект в місті Казань.
 Проспект Перемоги — проспект в місті Липецьк.
 Проспект Перемоги — проспект в місті Оренбург.
 Проспект Перемоги — проспект в місті Пенза.
 Проспект Перемоги — проспект в місті Челябінськ.

Див. також 
 Вулиця Перемоги
 Площа Перемоги
 «Проспект Перемоги» — станція Казанського метрополітену

Проспекти